

Codici 
 A63 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Cosmosoz di Tassin la Demi Lune
 A63 – codice ECO della Difesa Benoni, apertura degli scacchi

Strade 
 A63 – autostrada francese Bordeaux – Biriatou (frontiera spagnola)